La Galissonnière peut faire référence à :

 Plusieurs membres de la famille Barrin, marquis puis comte de La Galissonnière.
 Rolland Barrin,  de la Galissonnière (1646-1737), lieutenant général des armées navales
 Rolland-Michel Barrin, comte de La Galissonnière (1693-1756), lieutenant général des armées navales, gouverneur de la Nouvelle-France, fils du précédent.

Navires 
 La  (cuirassés), dont faisait partie :
 Le cuirassé La Galissonnière (1872-1894)
 La  (croiseurs), dont faisait partie :
 Le croiseur La Galissonnière (1933-1942)
 L'escorteur d'escadre La Galissonnière (D638) (1960-1990)

Toponyme 
Fort de La Galissonière, en Nouvelle-France, nommé d'après le comte de La Galissonnière.
Anse La Galissonnière, un plan d'eau du lac Albanel, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Nom de bateau de la Marine française